Симбаш — река в России, протекает по Челябинской области. Устье реки находится в 220 км по правому берегу реки Сим. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сим от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200612111100018990.

Примечания 

Притоки Сима
Реки Катав-Ивановского района